Stymphalos () ist:

 Stymphalos, in der antiken Geographie der Name der Hochebene des Stymphalischen Sees und eines Ortes im Nordosten der Peloponnes, heute Stymfalia 

in der griechischen Mythologie
 Stymphalos (Sohn des Elatos), Sohn von Elatos und Laodike
 Stymphalos (Gatte der Ornis), der Mutter der Stymphaliden
 Stymphalos (Sohn des Lykaon), einer der 50 Söhne des arkadischen Königs Lykaon